Busö kan syfta på:
 Hästö-Busö – en ö i Finska viken
 Busö, Björneborg – en egendom i Vittisbofjärd i Björneborgs stad
 Busö, Raseborg – en ö i Finska viken

Se även
Bussö